Illés József (1860-1935) kiadóhivatali igazgató, újságíró
Illés József (1871-1944) jogász, jogtörténész, MTA-tag
Illés József (1934-) erdélyi magyar újságíró
Illés József (1978-) roma származású magyar festő, grafikus